NGC 4922-1
NGC 4922-2